Cameron Stewart peut désigner :
 Cameron Leigh Stewart, mathématicien canadien ;
 Cameron Stewart, auteur canadien de bande dessinée ;
 Cameron Stewart (1991-), footballeur anglais ;
 Cameron Deane Stewart (1991-), acteur américain.